Имбаланс () — это сумма, которая образовалась в следствии разницы курса между фиатной валютой и криптовалютой, либо же наоборот. Используется в системе Блокчейн (англ. blockchain, изначально block chain — цепь из блоков).

Имбаланс является частью Smart Contract (от англ. умный контракт — компьютерный алгоритм, предназначенный для формирования, управления и предоставления информации о владении чем-либо), который образовывается при конвертации фиата в криптовалюту, исходя из стоимости биткоина (от англ Bitcoin, от bit— бит и coin — монета — пиринговая платёжная система, использующая одноимённую единицу для учёта операций) по соотношению разницы курса. При подтверждении перевода с криптокошелька (специальная программа, которая позволяет учитывать, хранить и совершать иные действия с криптовалютой) система запрашивает условия Smart Contract, при которых транзакция выполняется на автоматизированном уровне. Если в системе Smart Contract не выполнено хоть одно условие — смарт контракт выполнен не будет.

Эта ошибка фиксируется в Smart Contract и автоматически устраняется после зачисления имбаланса.

Появление имбаланса происходит из-за того, что счет в криптовалюте попадает в статус Hold (заморозка) и имбаланс фиксируется с момента заморозки счета до того момента, пока имбаланс не будет внесён.

При погашении имбаланса следует обратить внимание на то, что нужно вносить чёткую сумму, которая указана в документации, чтобы условия Smart Contract были выполнены без каких-либо проблем.

Сумма для погашения имбаланса должна вноситься строго на счёт, на котором находятся замороженные денежные средства.

Как только денежные средства вносятся на счёт, на котором зарегистрирован Имбаланс, при помощи технологии Smart Contract денежные средства, находящиеся на замороженном счёте, становятся доступны к возврату первоотправителю.

Примечания 
https://www.investopedia.com/terms/c/crypto-token.asp
https://www.investopedia.com/terms/c/cold-storage.asp
https://ru.investing.com/crypto/bitcoin
https://forklog.com/cryptorium/chto-takoe-fiatnye-dengi
https://www.buro247.ru/business/business/humanity-1-sep-2022-cryptocurrency-guide.html

Ссылки 
https://azure.microsoft.com/ru-ru/solutions/blockchain/#overview

https://vc.ru/crypto/324164-kriptokoshelek-kak-vybrat-i-kakie-byvayut

https://forklog.com/cryptorium/chto-takoe-fiatnye-dengi

Блокчейн